Thomas Sandys kan syfta på bland andra:

* Thomas Sandys, 2:e baron Sandys (död 1560)
 Thomas Sandys (1600–1658), parlamentsledamot
 Thomas Sandys (1837–1911), parlamentsledamot